Каравдин — русская фамилия. Известные носители:

 Каравдин, Владимир Петрович (1932—2011) — советский хоккеист с шайбой и с мячом.
 Каравдин, Вячеслав Владимирович (род. 1984) — российский хоккеист.